Анвар Айдарович Исмагилов (род. 10 мая 1955) — российский поэт и бард, один из участников андеграундного поэтического объединения «Заозёрная школа» (середина 1980-х гг.), писатель, журналист.

Биография 
Анвар Айдарович Исмагилов родился 10 мая 1955 года в посёлке Джебел Небит-Дагского района Туркменской АССР в семье офицера ВВС ПВО. Вырос на Гудаутской военной базе в Абхазии, позже семья переехала в Ростов-на-Дону. Срочную службу начинал в Киевской бригаде ЗРВ; учился в Киевском высшем военно-морском политическом училище (штурман надводных кораблей — политработник); заканчивал службу на Крымской ВМБ (Донузлав) в дивизионе малых противолодочных кораблей.

После службы поступил на филологический факультет РГУ. Работал сельским учителем словесности, водителем почтовых маршрутов, разъездным корреспондентом газеты «Речник Дона».

В начале 80-х годов Анвар Исмагилов примкнул к неформальному поэтическому объединению «Заозёрная школа» (поэт Александр Брунько, поэт и бард Геннадий Жуков, поэты Виталий Калашников, Игорь Бондаревский), духовным центром которого стал историко-археологический заповедник «Танаис».

Вместе с единомышленниками по привезенным им из Москвы чертежам, утверждённым отделом античного мира Пушкинского музея, восстанавливал на территории заповедника древнегреческую сторожевую башню и дал ей имя «Башня поэтов». Именно под этим названием возрождённый древний форпост сегодня входит во многие туристические справочники и каталоги.

Некоторое время жил во Львове, где собрал группу «Анвариум» и вместе с С. Дмитровским (гитара) и С. Янишевским (флейта) выступал на улицах города. О группе был снят получасовый документальный фильм «Песня уличного музыканта» (Львов, 1992).

С 1989 года живёт в Тюмени.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов был создателем и ведущим авторского проекта «Классика авторской песни», в программе за несколько лет приняли участие Вероника Долина, Виктор Луферов, Сергей Никитин, Михаил Щербаков и др.

В 2001 году стал президентским стипендиатом в области литературы и искусства.

Гран-при II этапа международного поэтического конкурса «Золотая строфа» — 2012

Штрихи к портрету 
 Член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Автор нескольких сотен песен на свои стихи и на стихи русских поэтов, в том числе на стихи А. Пушкина, О. Мандельштама, А. Брунько, М. Лермонтова и др. Лауреат и дипломант около 15 фестивалей.авторской песни. Песни А. Исмагилова исполняет Александр Малинин; они звучат на «Радио России», «Эхо Москвы» и других радиостанциях.
 Анвар Исмагилов был единственным из авторов-исполнителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, удостоенным права вести на Самарском ТВ прямой эфир, посвящённый 30-летию Грушинского фестиваля авторской песни.
 Единственный из российских бардов, дважды побывав в воюющей Чечне с концертами и лекциями без охраны и сопровождения, он выпустил художественно-документальную книгу «Вооружён одной гитарой, или Дорога в Чечню и обратно» (Тюмень, 2005 г.).
 Награждён пятью медалями. Член общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство».

Мнения современников 
«…легендарный Анвар Исмагилов, бард, поэт и журналист, человек, опередивший в 80-х время настолько, что правильного слова для определения его образа жизни просто не было. Теперь такое точное слово существует: Анвар зажигал!» (Анна Бражкина)

Библиография и дискография

Публикации 
 Ростовское время: стихи 38-ми. — Ростов-н/Д: Кн. изд-во, 1990. — 224 с. — ISBN 5-7509-0063-0.
 Альманах к 200-летию Пушкина. — Екатеринбург, 2000 г.
 Башня поэтов: стихи — Тюмень: Вектор Бук, 1998. — 128 с. — ISBN 5-88131-108-6
 Непрерывная птица: сб. повествований. — Тюмень, 2004. — 208 с. — ISBN 5-87591-034-8
  Вооружен одной гитарой, или Дорога в Чечню и обратно. — Тюмень: Изд. Дом «Слово», 2005. — 196 с. — ISBN 5-93030-081-X
 Башня поэтов-XXI. — Новосибирск: Изд. Дом «Вертикаль», 2012. — 136 с. — ISBN 978-5-904933-05-0
 Диск «Античная баллада», 1998
 Диск «Песни любви и странствий», 2011 (Смятение)
 Диск «Из Дон Жуана прежних лет», 2013

Интервью 
 «Я не хочу быть одним из многих» / Интервью вела Г. Ефимова // Университет и регион (Тюмень). — 2004. — № 31. — С. 4, 9. — (Гостиная).
 «Главное — не бояться жизни…» Интервью вела Людмила ФИЛАТОВА // Тюменская область сегодня. — 2008. — 17 июля.
 Непрерывный полёт (Штрихи к портрету Анвара Исмагилова) / Наталья Косполова // «Вечерняя Тюмень».— 2006.— № 32.
 Сияющий Анвар, или невероятная биография, достойная отдельной книги Интервью вёл Вячеслав Девятков // «МК в Западной Сибири». — 2013. — 27 марта.

Литература 
 Зайцев В. Непрерывный Анвар // Сибирское богатство. — 2006. — № 12. — С. 65-67.
 Тихонов Д. Для тех, кому в море // Тюменская область сегодня. — 2007. — 27 ноября.

Ссылки 
 Анвар Исмагилов на сайте www.bards.ru
 Анвар Исмагилов на сайте «Бард-рок. Серебряная полоса»
 Анвар Исмагилов: видео и аудиопрезентации

Выпускники Киевского высшего военно-морского политического училища
Выпускники Ростовского государственного университета
Русские поэты
Авторы-исполнители России
Персоналии:Тюмень
Члены Союза российских писателей
Члены Союза журналистов России